De Keyser (familie), Belgisch adellijke familie (eind 19de eeuw)
 Greet De Keyser (1963), Belgisch journaliste
 Hendrick de Keyser (1565-1621), Amsterdams bouwmeester en beeldhouwer
 Pieter de Keyser (1595-1676), Amsterdams bouwmeester en beeldhouwer
 Jan de Keyser (1965), burgemeester van Oostkamp
 Nicaise De Keyser (1813-1887), Vlaams kunstschilder
 Polydore De Keyser (1832-1898), lord mayor van Londen
 Thomas de Keyser (ca. 1596-1667), Amsterdams kunstschilder